Піщанська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:
 Піщанська волость — Балтського повіту Подільської губернії.
 Піщанська волость — Ольгопільського повіту Подільської губернії;
 Піщанська волость — Золотоніського повіту Полтавської губернії;
 Піщанська волость — Костянтиноградського повіту Полтавської губернії.
 Піщанська волость — Полтавського повіту Полтавської губернії;
 Піщанська волость — Куп'янського повіту Харківської губернії;
 Піщанська волость — Старобільського повіту Харківської губернії.